Typhlops lumbriciformis est un synonyme attribué à deux espèces de serpents :
 Typhlops lumbriciformis (Peters, 1874) est un synonyme de Letheobia lumbriciformis (Peters, 1874)
 Typhlops lumbriciformis Boulenger, 1896 nec Peters, 1874, est un synonyme de Letheobia gracilis (Sternfeld, 1910)

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Afrotyphlopinae